Leamington peut faire référence à :

 Leamington, Ontario, Canada
 Leamington, Utah, États-Unis
 Royal Leamington Spa, Warwickshire, Angleterre
 Leamington F.C., club de football de Royal Leamington Spa
 Leamington Hastings, Warwickshire, Angleterre

Homonymie de toponyme